Должок () — посёлок, входит в Тростянецкий район Винницкой области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 217 человек. Почтовый индекс — 24335. Телефонный код — 4343. Занимает площадь 0,22 км². Код КОАТУУ — 524184802.

Местный совет 
24335, Вінницька обл., Тростянецький р-н, с. Савинці, вул. Мічуріна, 1

Ссылки 
 Должок на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Винницкой области 

Населённые пункты Тростянецкого района (Винницкая область)